Kasteel van Flers in het Franse Noorderdepartement ;
 Kasteel van Flers in het Franse departement Orne.